Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2010 probíhala na přelomu června a července 2010. Do singlové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě v All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla Thajka Noppawan Lertcheewakarnová, která již nebyla věkově způsobilá k účasti v juniorské kategorii.

Vítězkou se stala devátá nasazená Češka Kristýna Plíšková, která ve finále porazila japonskou turnajovou desítku Sačie Išizuovou po třísetovém průběhu utkání 6–3, 4–6 a 6–4. Získala tak jediný grandslamový titul v juniorských soutěžích.

Nasazení hráček 

 1) Laura Robsonová obdržela divokou kartu vzhledem k její prohře v úvodním kole ženské dvouhry s Jelenou Jankovićovou.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Jelina Svitolina
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Grace Min
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Natalie Beazant
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Polina Pechova
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Sabina Šaripova
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ulrikke Eikeri
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=5
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ag. Sol Eskenazi
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= Julia Putinceva
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=12
| RD1-team09= Ons Jabeur
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Caroline Garcia
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Jana Čepelová
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Emi Mutaguchi
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=12
| RD3-team03= O Jabeur
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=5
| RD3-team04= M Puig
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=15
| RD4-team01= 

 4. sekce 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= D Allertová
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= S Išizu
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3='''6
| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= C de Bernardi
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2010
Juniorský tenis v roce 2010